Leonardo Figueiredo ou simplesmente Léo Figueiredo (Belo Horizonte, 1980) é um jornalista brasileiro. Atualmente é comentarista da Rádio Itatiaia.

Nascido em 1980, em Belo Horizonte, Leo Figueiredo é formado em jornalismo, pelo Centro Universitário Newton Paiva. 

Ele iniciou sua trajetória profissional na própria Itatiaia, onde executou as funções de plantonista, produtor e repórter. Já em 2005, se tornou comentarista do Sistema Globo de Rádio e do programa ‘DT Esportes’, veiculado pela TV Horizonte. Dois anos mais tarde, passou a integrar o grupo de comentaristas do canal à cabo SporTV e, em 2001, também da TV Globo.No final de 2013 anunciou seu retorno à Rádio Itatiaia e, consequentemente,sua saída da TV Globo Minas. 

Fonte: http://www.itatiaia.com.br/noticia/comentarista-leonardo-figueiredo-passa-a-integrar-equipe-de-esportes-da-radio-de-minas (adaptado)

Jornalistas de Minas Gerais
Comentaristas esportivos do Brasil
Naturais de Belo Horizonte
Radialistas de Minas Gerais